BTX pode ser:

BTX (gabinete), novo formato de gabinete para computadores;
BTX (hidrocarboneto), mistura dos hidrocarbonetos benzeno, tolueno e xileno.
 B't X, série de anime e mangá.

Desambiguação